Открытый чемпионат Монтеррея по теннису 2023 — ежегодный женский профессиональный международный теннисный турнир, проходящий на рубеже зимы и весны в Монтеррее (Мексика) на открытых хардовых кортах. С 2009 года относится к международной серии WTA с призовым фондом 250 тысяч долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 32 участницы в одиночном разряде и 16 пар. В 2023 году состоялся 15-й турнир и прошёл он с 27 февраля по 5 марта.

Общая информация 
Чемпионы 2023

Рейтинговые очки

Призовой фонд

Посев игроков 

 1 Рейтинг на 20 Февраля 2023.
Теннисистки, получившие «уайлд-кард»:
  Фернанда Контрерас Гомес
  Эмма Наварро 
  Мария Боузкова 
Теннисистки, победившие в квалификации:
  Сачия Викери
 Камила Рахимова
  Леся Цуренко
  Кэролайн Доулхайд
  Елена-Габриэла Русе
  Деспина Папамихаил
Теннисистки, счастливые проигравшие в квалификации (LL):
  Марина Бассольс Рибера

Ход турнира

Одиночный разряд

Финал

Секция 1

Секция 2

Квалификация

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Парный разряд

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт

Мексика
Теннис
2023